Совхозный — название населённых пунктов в России:

 Совхозный — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Совхозный — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Совхозный — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края, упразднён в 1998 г.
 Совхозный — посёлок в Грайворонском районе Белгородской области.
 Совхозный — посёлок в Славянском районе Краснодарского края.
 Совхозный — посёлок в Саянском районе Красноярского края.
 Совхозный — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Совхозный — посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Совхозный — посёлок в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Совхозный — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Совхозный — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Совхозный — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Совхозный — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Совхозный — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Совхозный — посёлок в Курском районе Ставропольского края.
 Совхозный — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Совхозный — посёлок в Первомайском районе Томской области.
 Совхозный — посёлок в Белёвском районе Тульской области.
 Совхозный — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Совхозный — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Совхозный — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Совхозный — посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области.
 Совхозный — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.
 Совхозный — посёлок в Ядринском районе Чувашии.
 Совхозный — до 2004 г. название посёлка Раздолье Клинского района Московской области.
 Совхозный — до 1965 г. название посёлка Садо́вый в составе города Екатеринбург Свердловской области.

См. также 
 Совхозный пруд
 Совхозный сельсовет
 Совхозное
 Радгоспный